Kogut – ptak
 Kogut – symbol, typ ikonograficzny
 Kogut – potoczna nazwa lampy sygnalizacyjno-ostrzegawczej
 Kogut – znak chińskiego zodiaku
 Kogut galijski – nieoficjalne godło Galii